Сабу́рова — женская форма русской фамилии Сабуров, и топоним:

 Известные носители

А, Е 
 Сабурова, Аграфена Тимофеевна (?—1867) — русская актриса.
 Сабурова, Евдокия Богдановна (?—1614/1620) — первая жена царевича Ивана Ивановича, сына Ивана Грозного.

И 
 Сабурова, Инна Марковна (1920—1997) — переводчик, драматург.
 Сабурова, Ирина Евгеньевна (1907—1979) — писательница.

С, Ю 
 Сабурова, Соломония Юрьевна (1490—1542) — первая жена великого князя московского Василия III.
 Сабурова, Юлия Николаевна (1862—1938) — старейшая русская виолончелистка. Топоним 
 Сабурова — станция линии скоростного трамвая в Киеве. Названа по одноимённой улице.
 Сабурова — деревня, Карачевский район, Брянская область.
 Сабурова (Сабуровка) — исторический вариант названия деревни Должанская Слобода, Дубровский район, Брянская область.

 См. также 
 Улица Сабурова — проектируемая наземная станция первой очереди Левобережной линии Киевского метрополитена.
 Сабурова дача — харьковская областная клиническая психиатрическая больница № 3, один из крупнейших научных центров в области психиатрии Российской империи и СССР.
 Сабуров (значения)